Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1952 werd op 1 en 2 maart in het Hamar Stadion te Hamar gehouden.

Titelverdediger was Hjalmar Andersen, die in het Eisstadion in Davos wereldkampioen was geworden. Hjalmar Andersen won de titel voor de derde titel op rij, hiermee evenaarde hij de prestatie van zijn landgenoot Oscar Mathisen.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1952
Langebaanschaatsen in 1952
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1952